Бердік () — вірменські села:

 Бердік (Арарат) — село у марзі у (області) Арарат, Республіка Вірменія;
 Бердік (Нагірний Карабах) — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.